Mieroszów – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim
 Mieroszów – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim
 Mieroszów – dawna gromada
 Mieroszów – stacja kolejowa w Mieroszowie w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim